Малки жени е роман на Луиза Мей Олкът от 1868-1869 година.

Малки жени може да се отнася още за:
 Малки жени, филм от 1933 година;
 Малки жени, филм от 1949 година;
 Малки жени, филм от 1978 година;
 Малки жени, филм от 1994 година;
 Малки жени, опера на Марк Адамо от 1998 година;
 Малки жени, мюзикъл от 2005 година.
 Малки жени, филм от 2019 година.